Матти́ас Ли́ндблум () — шведский певец, композитор и музыкальный продюсер. Родился 19 февраля 1971 в Мальмё, Швеция.

Солист и лидер группы Vacuum. Является также участником авторского дуэта Wollbeck/Lindblom (совместно с продюсером и композитором Андерсом Вольбеком).

Начал музыкальную деятельность в паре с Морицем Магнуссоном, образовав дуэт Ceycamore Leaves.

Обрел мировую популярность в 1996 году как вокалист шведской поп-группы Vacuum. В 2004 году Маттиас возрождает группу, временно прекратившую своё существование в связи с уходом главного идеолога группы Александра Барда.

Помимо проекта Vacuum, Маттиас занят написанием песен для мировых поп- и рок- исполнителей и групп.

Избранные работы
Подборка произведений Маттиаса Линдблума:

 Andy Taylor: Man’s a Wolf to Man (2022) 
 Tarja Turunen: Eye of the Storm (2022) 
 Tina Arena: Church (2021) 
 Lindblom/Hall: My Moon is a Streetlight (2020) 
 Jordan-Ravi: Pushing Stars (2020) 
 Tarja Turunen: Serene, You and I (2019) 
 Lizzy V: Little Big Secret (2018) Borderline (2019)
 Pablo Nouvelle: Harder Now feat. Sister (2018)
 LM Parfums, France: R-Campaign (2018)
 We Invented Paris: Storm (2017)
 Ewigi Liebi: Musical, Gib Mer A Chance (2017)
 Tarja Turunen: Diva, Undertaker, Calling From The Wild (2016)
 Tarja Turunen: Innocence (2016)
 Tarja Turunen: No Bitter End (2016)
 Tina Arena: Karma, Love Falls (2015)
 Tatort – Kalter Engel: Soundtrack (2013)
 The Love feat. Tina Arena: White Light (2013)
 Tina Arena: You Set Fire to My Life, Out of the Blue (2013)
 Keisha Buchanan: Fearless (2011)
 TVXQ: Y3k (2013)
 Tarja Turunen: I Walk Alone, Our Great Divide, Die Alive, Minor Heaven, We Are, In for a Kill, Into The Sun (2012), Victim of Ritual (2013), Lucid Dreamer, Deliverance, Neverlight, Boy and the Ghost, Ite, Misa Est, 
 Garou: Accidental
 Monrose: What You Don't Know
 f(x): Chu
 Rachel Stevens: Negotiate With Love
 The Canadian Tenors: I Only Know How To Love
 Till Brönner: Your Life
 Alcazar: Celebrate The Night
 Tata Young: Love Is The Law
 Girls Generation: Two Blocks Down
 Jeany Zhang Jing: Dream Whispers
 Jeanette Biedermann: Wild Like That
 Viktorious: Out Of Control
 Vengaboys: Rocket To Uranus
 Aloha From Hell: My Love You Are
 Edyta Górniak: Błękit Myśli
 Baschi: Gib Mer A Chance
 Cinema Bizarre: Heavensent, The Other People, Get Off
 Down Below: Sand In Meiner Hand
 Florence Joy: Consequence Of Love
 Julie Berthelsen: Home, Not That Song, November December
 Marilou: Impatiemment
 Rainie Young: Guai Bu Guai

Факты 

 С середины 90-х Маттиас проживает в Стокгольме, район Сёдермальм.
 Носит бриллиант в одном из верхних передних зубов.
 Любит в шутку говорить, что начал играть музыку в возрасте 7 лет, представляя себя барабанщиком и доводя родителей до полного безумия.

Фан-клубы в России 
 Vacuum People Страница ВКонтакте
 Vacuum - I Breathe Странница ВКонтакте
 Mattias Lindblom | VACUUM Страница ВКонтакте
 VACUUM Official Страница ВКонтакте

Примечания 

Композиторы Швеции
Певцы и певицы Швеции
Музыканты-электронщики Швеции
Музыканты Vacuum